Сант-Андреу-Салоу ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Жиронес. Занимает площадь 5,97 км². Население — 155 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны